Bönninghaus oder Boenninghaus ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Georg Boenninghaus (1921–2005), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johanna Bönninghaus (* 1978), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Bönninghausen